Aimé Nicolas Derode (1795-1879), écrivain français ;
 Louis Émile Dérodé (1812-1863), avocat et homme politique français ;
 Emmanuel Derode (1887-1956), banquier français ;
 Victor Derode (1797-1867), historien français.

Patronyme français